

Топонимы 
 Сан-Жуан-де-Тарока — фрегезия в Португалии

Сооружения 
 Монастырь Сан-Жуан де Тарока — цистерианский монастырь в одноимённой фрегезии в Португалии
 Сан-Жуан де Тарока — церковь в одноимённом цистерианском монастыре в Португалии